Nathan Lewis Miller, gouverneur van New York (1921-1922)
 Nathan Lee Miller, luitenant-gouverneur van Alabama (1919-1923)
 Nathan Miller (kunstschaatser), Amerikaans kunstschaatser
 Nathan Miller (wielrenner), Amerikaans wielrenner